Švýcarská hokejová liga - sezóna 1998/1999. Vítězem se stal tým HC Lugano.

Konečná tabulka základní části

Play off

Play out 

 Fribourg-Gottéron - SCL Tigers 4:0 na zápasy

Tým EHC Chur (vítěz NLB) se vzdal účasti v příštím ročníku NLA.

Švýcarská liga ledního hokeje
Lední hokej v roce 1998
Lední hokej v roce 1999